Мусагеница — станция Софийского метрополитена.

История 
Станция метро «Мусагеница» введена в эксплуатацию 8 мая 2009 года

Местоположение и архитектурное оформление 
Станция полностью надземная, расположена на бул. «Андрей Сахаров», на существующем мосту.
Имеет один вестибюль, расположенный под станцией.
Станция имеет предварительно заложенную функциональную схему и размеры, которые обусловлены конструкцией моста и не могут быть изменены.

Станция представляет компактный по форме цилиндр эллипсовидного сечения, постепенно расширяющийся в центральной зоне коммуникаций.

Исполнена в нетрадиционном для станции метро стиле, чьи овальные объёмы, ажурная конструкция, свежие цветы и материалы создают эффект лёгкости. Динамика чередования плотных и прозрачных полей подчёркивает движение, а комбинация голубого и тёпло-жёлтого цвета в интерьере символизируют небо и солнце, воздух и свет.

С внешней стороны станция представляет прозрачный сине-зелёный тубус, обхваченный плотными серебристыми кольцами.
Покрыта поликарбонатом с ультрафиолетовой защитой и различной степенью прозрачности. Тубус обшит алюминиевым обковом с изоляцией, что предохраняет пассажиров от летней жары.

Станция является одной из немногих станций, на которой невозможна бесплатная пересадка с одной платформы на другую платформу (такими же станциями являются "Софийска Света Гора", "Надежда", "Обеля").

Надземная. С боковыми платформами. Длина платформы 102 м.

Архитекторы: арх. Елена и арх. Фарид Пактиавал, инж.арх. Румяна Костадинова

Фотогалерея

Ссылки 
 Официальный сайт Софийского метрополитена
 Станция Мусагеница на официальном сайте
 360° панорамное изображение станции

Станции Софийского метрополитена